Christian Kemper (* 26. Oktober 1973 in Dortmund) ist ein deutscher Journalist und Buchautor.

Christian Kemper ist als Fernsehredakteur tätig. Er produzierte Reportagen für den WDR, das ZDF, Sat.1 (z. B. Akte), ProSieben, Kabel eins, VOX und RTL II. Außerdem drehte er Beiträge für das Schweizer Fernsehen und für das österreichische Fernsehen die Sendung Ninja Warrior Austria. Ab 2015 arbeitete er als Reporter für den ehemaligen Multimediakanal „doppio.tv“, und er ist Mitarbeiter beim Fernsehproduzenten 99pro media.

Kemper betätigt sich zudem als Fotograf und Sporttaucher. Seit „über 30 Jahren“ recherchiert er zu den Themen Haie und Krokodile (Stand: 2020) und veröffentlichte dazu mehrere Bücher sowie Artikel in den wichtigsten deutschen Tauchmagazinen und für englischsprachige Websites.

Christian Kemper ist der Sohn des Radrennfahrers Dieter Kemper, über den er 2017 ein Buch publizierte. Er lebt in Berlin.

Publikationen

Weblinks

Einzelnachweise 

Sachbuchautor (Zoologie)
Journalist (Deutschland)
Fotojournalist
Person (Medien, Berlin)
Selfpublisher
Deutscher
Geboren 1973
Mann